Saturnus – duński zespół doom metalowy
 Saturn (łac. saturnus) – w mitologii rzymskiej bóg rolnictwa